«Поселенцы» () — британский научно-фантастический фильм, премьера которого состоялась в июне 2021 года.

Сюжет 
Действие картины происходит на Марсе в 2078 году. Семья, состоящая из отца (Реза), матери (Илса) и их дочери (Реми), живет в оборудованном доме-убежище, снабженном кислородной средой, и ведет примитивное хозяйство. Однажды на них нападают вооруженные люди, один из которых — бывший хозяин убежища. Родителям удается убить двоих из них, но третий налетчик убивает отца семейства и поселяется в убежище вместе с женщиной и ее дочерью.

Новый хозяин (Джерри) постепенно обустраивает и приводит в порядок убежище. Он собирает робота, с которым играет Реми. Спустя несколько недель Илса вступает в сексуальную связь с Джерри, хотя сначала хотела его убить. Реми, играя в открытой местности, обнаруживает вход в заброшенное строение, где начинает задыхаться и теряет сознание. Джерри спасет ее и приносит домой. Спустя месяц Илса все-таки пытается убить Джерри, но он убивает ее.

Спустя 8 лет Джерри и Реми живут вдвоем в убежище. Джерри пытается поцеловать Реми в губы, но она пугается и выбегает из комнаты. Джерри хочет заняться с ней сексом, но Реми заявляет, что убьет его, если он попытается. Реми хочет уйти из убежища, но Джерри силой заставляет ее остаться и конце концов привязывает к кровати и пытается изнасиловать. Но Реми спасает старый робот, с которым она играла в детстве, он серьезно ранит Джерри. Реми освобождается и убивает раненого Джерри, чтобы затем похоронить его рядом со своими родителями.

Живя одна, Реми начинает видеть галлюцинации и решает уйти из убежища на поиски других людей (которых, по всей видимости, уже не осталось).

В ролях 
 София Бутелла — Илса
 Джонни Ли Миллер — Реза
 Бруклин Принс — Ремми (в 9 лет)
 Нелл Тайгер Фри — Ремми (в 18 лет)
 Исмаэль Крус Кордова — Джерри

Производство 
Режиссёром фильма стал Уайатт Рокфеллер. Премьера состоялась 18 июня 2021 года на кинофестивале Трайбека, а на широкий экран лента вышла 23 июля 2021 года.

Критика 
На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 54 % основанный на 39 отзывах, со средней оценкой 6.0/10. Консенсус критиков гласит, «фильм серьезён до мелочей, но зрители, ищущие не сенсационный взгляд на космическую колонизацию, смогут найти это путешествие полезным».

Примечания 

Научно-фантастические фильмы
Фильмы о Марсе
Фантастические фильмы Великобритании
Постапокалиптические фильмы
Фильмы о выживании
Фильмы о роботах
Фильмы Великобритании 2021 года